Stati Uniti d'America
Maple Plain – città della Contea di Hennepin, Minnesota 
Maple Plain – città della Contea di Barron, Wisconsin